Lista 177 gmin w departamencie Alpy Wysokie we Francji.

Gminy we Francji